Martin Bergvold (Copenhaga, 20 de Fevereiro de 1984) é um futebolista dinamarquês que atualmente joga no Livorno.

Bergvold, Martin